El término hebreo puede referirse, en esta enciclopedia:

hebreo, antiguo pueblo nómada semita;
hebreo, lengua semítica hablada en Israel y utilizada como lengua litúrgica por el judaísmo;
 al alfabeto hebreo, abecedario empleado para escribir el idioma hebreo;
 al calendario hebreo, calendario lunisolar que actualmente rige las festividades judías;
religión hebrea antigua religión cananea del cual una de sus derivaciones es el judaísmo; que dio paso al cristianismo e islam. 
 a la numeración hebrea;

Además, puede hacer referencia a:

Habiru, cognado,  nombre dado por varias fuentes sumerias, egipcias, acadias, hititas, mitanias, y ugaríticas al conjunto de personas que vivían en las áreas de Mesopotamia nororiental y el Creciente Fértil;
 al hebreo (Amaranthus blitoides), planta herbácea de la familia de las amarantáceas;
 a León Hebreo (cuyo nombre original era Judá Abrabanel), escritor sefardí del ;
 a la Epístola a los hebreos (llamado comúnmente hebreos), uno de los veintisiete libros del Nuevo Testamento cristiano;
 al Óblast Autónomo Hebreo, una región autónoma de Rusia.

Enlaces externos